Глазенап Богдан Олександрович (1811–1892) — Генерал-ад'ютант, навколосвітній мореплавець, командуючий Чорноморським Флотом
 Глазенап Сергій Павлович (1848–1937) — російський і радянський астроном, почесний член АН СРСР (1929).